Рогинцы — топоним:

Украина 
 Рогинцы — село, Хмельницкий район, Винницкая область.
 Рогинцы — село, Роменский район, Сумская область.